Il doppio  dell'Aspria Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Nicholas Monroe e Simon Stadler erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marco Crugnola e Daniele Giorgini hanno battuto in finale Alex Bolt e Peng Hsien-yin 4-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie

  Marin Draganja /  Franko Škugor (semifinali)
  Alex Bolt /  Peng Hsien-yin (finale)
  Andrej Golubev /  Jurij Ščukin (ritiro)
  Alessandro Motti /  Matteo Volante (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Aspria Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013